El término septaria puede hacer referencia a:

 Septaria: un subtipo del espeleotema conocido como reticulado;
 Septaria: género de caracoles de agua dulce y marinos;
 Sciadia septaria: una especie de polilla; o
 Septaria: nódulos con cavidades de retracción, formados principalmente por calcita,   pero también por otros minerales.

Referencias